Кариме Лозано () мексичка је глумица.

Филмографија

Теленовеле

ТВ серије

Филмови 
 2012. -{Cristiada}- - доња Марија
 2009. -{Pepe & Santo vs. América}- - Исабел
 2004. -{Bandido}- - Росалија
 2004. -{Desnudos}- - Дијана 
 2003. -{Ladies' Night}- 
 2003. -{El hecho imposible}-

Награде

Референце

Спољашње везе 

 

Рођени 1978.
Мексичке глумице
Биографије живих особа